Сан-Франческо () может означать:
 Сан-Франческо — главный храм ордена францисканцев, расположенный в городе Ассизи (Италия, административный регион Умбрия)
 Сан-Франческо-а-Рипа — титулярная церковь в Риме, в районе Трастевере
 Сан-Франческо-аль-Кампо — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин
 Сан-Франческо-делла-Винья — церковь в Венеции в районе Кастелло
 Сан-Франческо в Ареццо — посвящённый святому Франциску храм в Ареццо, Италия

См. также 
 Франческо